Сергеевское водохранилище (Казахстан)
 Сергеевское водохранилище (Украина) на реке Ковалиха